Lestoidea är en överfamilj av trollsländor. Lestoidea ingår i ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Lestoidea 503 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Lestoidea

nl:Lestoidea